3-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-1991/92 — турнир среди 20 клубов Высшей лиги Грузии.

Как и в предыдущем сезоне, в этом чемпионате приняли участие 20 команд. Новичком стал тбилисский «Мретеби», победивший в переходном матче «Иверию» (Хашури) со счётом 3:2.

Чемпионом в 3-й раз подряд стала тбилисская «Иберия-Динамо», опередившая на 11 очков серебряного призёра — «Цхуми» из Сухуми. Третье место заняла «Горда» из Рустави. Вылетели из Высшей лиги «Сулори» (Вани) и «Мерцхали» (Озургети).

Лучшим бомбардиром чемпионата во второй раз подряд стал Отар Коргалидзе из «Гурии», забивший 40 мячей.

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч: 22.11.1991. Цхуми — Мерцхали — 11:0, 08.06.1992. Иберия-Динамо — Сулори — 10:1 (оба — по 11 голов).

Самая крупная победа: 22.11.1991. Цхуми — Мерцхали — 11:0 (с разностью +11).

Самая крупная победа на выезде: 15.11.1991. Сулори — Динамо Тб — 0:5 (с разностью +5).

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

1991/1992
Грузия
Грузия
1991 год в Грузии
1992 год в Грузии